Carum involucratum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Carum involucratum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
involucratum